Жо́стер () — род двудольных цветковых растений, включённый в семейство . Типовой род семейства.

Типовой вид рода — Жостер слабительный. Плоды многих видов используются в медицине в качестве слабительного.

Ботаническое описание 
Род Жостер включает листопадные и вечнозелёные кустарники и небольшие деревья, иногда покрытые шипами.

Листья чаще всего расположены очерёдно, редко супротивно, с цельным или зазубренным краем.

Цветки однополые или раздельнополые (если раздельнополые, то растения обычно двудомные), собранные в пазухах листьев в небольшие кистевидные соцветия. Лепестки имеются не у всех видов, очень мелкие, узкие. Чашечка колокольчатой формы, разделена на четыре доли. Завязь верхняя, обычно двух- или трёхгнёздная. Цветёт в мае — июне.

Плод — чёрная блестящая костянка с двумя — четырьмя семенами. Плодоносит в августе — сентябре.

Ареал 
Род Жостер обладает очень обширным ареалом, его виды распространены на всех континентах, кроме Австралии.

Жостер широко распространён в европейской части России и на Кавказе, в Западной Сибири и в Средней Азии. Растёт в основном в зарослях разных кустарников, по берегам рек и под пологом широколиственного редколесья.

Таксономия

Синонимы

Наиболее известные виды 
Род Жестер включает около 100 видов.

Примечания

Литература

Ссылки 

Крушиновые